Chvojka ist der Familienname folgender Personen:

 Érik Chvojka (* 1986), kanadischer Tennisspieler
 Erwin Chvojka (1924–2013), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Jan Chvojka (* 1980), tschechischer Anwalt und Politiker